Секоян () — армянская фамилия. Известные носители:

 Секоян, Анаит Вагаршаковна (1922—1994) — советская армянская писательница.
 Секоян, Вазрик Мехакович (1909—1993) — советский армянский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Секоян, Эдуард Сетович (род.1942) — армянский и советский медик, профессор, доктор медицинских наук, действительный член Академии медико-технических наук РФ.